Gabas steht für:

 Gabas (Fluss), Nebenfluss des Adour in Frankreich
 Gabas (Laruns), Dorf in der Gemeinde Laruns im Département Pyrénées-Atlantiques

Gabás steht für:

 Gabás (Ribagorza), Ort in der spanischen Region Aragón
 Gabás (Huesca), verlassener Ort in der spanischen Region Aragón

Gabás ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Luz Gabás (* 1968), spanische Schriftstellerin und Hochschullehrerin
 Pedro Alejandrino del Solar Gabas (1829–1909), peruanischer Politiker und Jurist, Premierminister